Барсуково — село в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав Тумановского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Дрезговитной. Абсолютная высота — 540 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1923 году. В 1926 году в посёлке Барсуково имелось 70 хозяйств и проживало 405 человек (189 мужчин и 216 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Барсуковского сельсовета Солонешенского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 63 %; алтайцы — 30 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района